Skinner's Dress Suit – film del 1917 diretto da Harry Beaumont
 Skinner's Dress Suit – film del 1926 diretto da William A. Seiter